Trevor Daniel – cantante statunitense
 Trevor Daniel – giocatore di football americano